Leviathan (album), een album uit 2021 van Therion
 Leviathan (Alestorm), een cd én een nummer van de Schotse folk/powermetalband Alestorm
 Leviathan (Auster), een boek van de Amerikaanse schrijver Paul Auster
 Leviathan (achtbaan), een achtbaan in Canada's Wonderland
 Leviathan (band), een Brits-Scandinavische blackmetal-formatie/-project
 Leviathan (boek), een boek van de Engelse filosoof Thomas Hobbes 
 Leviathan (computerspel), een computerspel
 Leviathan (Farscape), een reusachtig levend ruimteschip uit de sciencefictionserie Farscape
 Leviathan (film), een Russische film uit 2014
 Leviathan (gasveld), een aardgasveld in het oosten van de Middellandse Zee
 Leviathan (mythisch wezen), een mythisch zeewezen 
 Leviathan (personage), een (goddelijk) personage uit de Hellraiser-franchise en horrorfilm "Hellbound: Hellraiser II" 
 Leviathan (Roth), een boek van de Joods-Oostenrijks-Hongaars schrijver Joseph Roth
 Leviathan melvillei, een uitgestorven potvissoort
 Leviathan van Parsonstown, bijnaam van een historische spiegeltelescoop
 Voertuig in "Unreal Tournament 2004" en "Unreal Tournament 3" uit de "Unreal"-computerspelserie